Portucale designa o nome pelo qual foi conhecido um dos Reinos Suevos na zona ocidental da Península Ibérica.

Deriva do latim "Portus", que significa "porto" (marítimo) e "Cale" ou "Gale", antigo nome da Vila Nova de Gaia. Cale era também a designação dada à povoação de origem castreja instalada no cimo do morro da Pena Ventosa (actual morro da Sé, no Porto). Parece mais correcto considerar que Portucale provém da designação Portus Cale referindo o porto de Cale, ou seja, a estrutura portuária construída no sopé da urbe Cale (no topo do morro da Pena Ventosa).

História de Portugal